Gaasterland (streek), een gebied in het zuidwesten van Friesland
Gaasterland (gemeente), een voormalige gemeente in Friesland
Gaasterland-Sloten, een voormalige gemeente in Friesland, na juni 1985 officieel Gaasterlân-Sleat
Gaasterlandstraat, een straat in Amsterdam-Zuid, vernoemd naar de streek